Gent–Wevelgem 2021 var den 83:e upplagan av det belgiska cykelloppet Gent–Wevelgem. Tävlingen avgjordes den 28 mars 2021 med start i Ieper och målgång i Wevelgem. Loppet var en del av UCI World Tour 2021 och vanns av belgiska Wout van Aert från cykelstallet Jumbo-Visma.

Cykelstallen Bora–Hansgrohe och Trek-Segafredo kom inte till start på grund fall av covid-19 i lagen.

Deltagande lag

Resultat

Referenser
Gent–Wevelgem 2021 på ProCyclingStats

Noter

2021
UCI World Tour 2021
2021 i Belgien